Karangsembung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Karangsembung (distrikt), distrikt (kecamatan), Jawa Barat, 
 Desa Karangsembung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 109,35), 
 Desa Karangsembung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,03), 
 Desa Karangsembung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar